

Anno 
 376 o 376 a.C.

Codici 
 376 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Uenohara, nella prefettura di Yamanashi, in Giappone

Matematica 
 376 – numero